El nombre de Santuario de la Encarnación, Santuario de Santa María de la Encarnación o Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como santuarios en honor a la Encarnación (hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación).

Advocación 
 Virgen de la Encarnación

Iglesias

En España 
 Santuario de la Encarnación, santuario en la localidad de Caravaca de la Cruz, Región de Murcia;
 Santuario de la Encarnación, santuario en la localidad de Carrión de Calatrava, Ciudad Real;
 Santuario de la Encarnación, santuario en la localidad de Tobarra, Albacete;